Брумелла (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Брумелла — місто у Швеції, у лені Сконе.